Арма́н Траоре́ (; ) — французский и сенегальский футболист, полузащитник клуба «Кардифф Сити» и сборной Сенегала.

Карьера 
30 августа 2011 года Траоре перешёл в лондонский «Куинз Парк Рейнджерс», подписав контракт на 3 года.

В сборной 
Арман играл в юношеской сборной Франции. Он помог команде пройти квалификацию в элитный круг молодёжного футбольного чемпионата УЕФА 2008 года. Арман принимал участие во всех трёх квалификационных матчах и в одном элитном французском матче до того как французская команда выбыла уступив итальянцам.

Арман получил первое приглашение в молодёжную сборную 13 ноября 2008 на товарищеский матч с Данией. Итогом матча был счёт 1:0 и Траоре в нём отыграл 73 минуты до своей замены.

Достижения 
 Финалист Кубка лиги: 2006/07

Статистика карьеры 
 (по состоянию на 5 декабря 2009 г.)

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Сенегала
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Кардифф Сити»